Miejscowości na Białorusi:
 Dubok – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Domaczewo
 Dubok – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie Gierwiaty
Miejscowości w Rosji, m.in.:
 Dubok – wieś w obwodzie pskowskim, w rejonie plusskim, w osiedlu wiejskim „Wołost Plussa”
Ponadto:
 dubok (pol. "dąbek") – wzór maskujący używany na mundurach Sił Zbrojnych ZSRR (1984), a współcześnie w Siłach Zbrojnych Ukrainy
 Dubok – jezoro w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim na Białorusi
 Strażnica KOP „Dubok”

Zobacz też 
 Bystra albo Dubok – dopływ Usy
 Dąbek